OWIA steht für:
 Owia Ort auf St. Vincent, St. Vincent und die Grenadinen 
 Offshore-Wind-Industrie-Allianz

Abkürzung